Баварская футбольная лига () — футбольная Оберлига, представляет собой часть пятого уровня системы немецких футбольных лиг. Управляется Баварским футбольным союзом ().

История

Оберлига Бавария: 1994—2012 
После успешного проведения в существующем поныне порядке 44 сезона, произошло очередное изменение системы футбольных лиг Германии, коснувшееся, прежде всего, региональных лиг. С 1994 года в систему была введена новая региональная лига — Региональная лига «Юг» При этом шесть команд, с наилучшими результатами за последние три (или более) сезона в Баварской футбольной лиге, получили право выхода в неё, это были команды:

 «Аугсбург»
 «Лоххоф»
 «Унтерхахинг»
 «Бавария Мюнхен II»
 «Гройтер Фюрт»
 «Вестенбергсгройт»

Факт такого продвижения вверх также позволил большему количеству, чем обыкновенно, подняться в Ландеслигу Бавария. Также, кроме всего, впервые с 1980 года, баварский чемпион промотировался вверх напрямую, теперь в региональную лигу. Единственное исключение было в 2000 году, когда число региональных лиг было сокращено с 4 до 2.

В 2008 году принёс очередные изменения в системе лиг. Третья лига была введена в строй, как промежуточный этап между Второй Бундеслигой и Региональными лигами. Для Баварской футбольной лиги это означало понижение в классе на одну ступень, до пятого уровня. Лучшие команды сезона присоединились к Региональной лиге «Юг», сумев обеспечить финансовые гарантии поддержки в сезоне. Это были клубы:

 «Гройтер Фюрт II»
 «Нюрнберг II»
 «Гроссбардорф»
 «Айнтрахт Бамберг»
 «Унтерхахинг II»

Чемпиону Баварской футбольной лиги, «Байройту», было отказано в лицензии на право игры в Региональной лиге, его место занял «Айнтрахт Бамберг». Из-а того, что «Шпортфройнде» Зиген также было отказано в получении данной лицензии, на его место встал дубль «Унтерхахинг II».

Баварская лига: с 2012 года 
В последние годы руководство немецкого футбола часто вносило изменения в структуру немецкого футбола на уровне регионов и районов. В октябре 2010 года было принято решение об очередном изменении. Количество лиг было решено расширить, доведя их число до пяти, восстановив Региональную лигу «Северо-Восток» () и основав новую лигу — Региональную лигу «Бавария» (). Также в баварское новообразование будут влиты клубы, базирующиеся в юго-западных районах страны, подконтрольных ныне региональной лиге «Запад». Новая система вступит в силу в сезоне 2012/13. также было решено уменьшить число резервированных региональной лигой команд до семи.

Баварская футбольная федерация планирует радикальные перемены в системе лиг с 2012 года. Ввиду уже принятого решения ввести в систему лиг новую Региональную лигу «Бавария» в сезоне 2012/13, планируется создать две Фербандслиги и разместить их под новосозданной региональной, как новый пятый уровень футбольных лиг для Баварии. Под ними, вместо существующих в настоящий момент трёх, будут созданы пять Ландеслиг, разделённых по географическому принципу, дабы ограничить постоянные переезды команд по Баварии и увеличить число местных дерби. Данная система была принята в конце апреля 2011 года. С момента принятия решения о реформе сезона 2011/12, Бецирксоберлиги(VI) также упраздняются. Их место займут Бецирсклиги (VII↗VI), которые теперь расположатся сразу под Ландеслигами (VI↗V), точно так, как было с 1963 года по 1988. Первоначально не предполагалось, что Региональная лига «Бавария» () назовётся Баварской лигой (), однако, позже было объявлено, что такое имя будет дано чемпионату данной федеральной земли как честь, фактически, отделяя в названии баварский футбол в отдельное соревнование, как было в 1953—1963 годы.

Новый формат соревнований обязывает к квалификационным мероприятиям все команды Баварской лиги, вплоть до девятого уровня.

Изменения в формате и названиях

Выступления команд в лиге, с сезона 1994/95 

Полный список клубов и занятых ими мест в Баварской футбольной лиге (в период официального именования Оберлига Бавария):

Примечания к таблице 

 1 «Вестенбергсгройт» поглощён ФК «Фюрт» в 1996 году, итоговая команда — Гройтер Фюрт.
 2 «Ингольштадт 04» поглотил футбольный клуб «МТВ Ингольштадт» и «ИСВ Ингольштадт» в 2004 году.
 3 Пост-Зюд Регенсбург поглощён ФК «Ян» Регенсбург в 2002 году и стал называться «Ян» Регенсбург II. Футбольный клуб «Ян» Регенсбург II вышел из состава лиги, так как основная команда также опустилась в этом году в ту же лигу.
 4 Футбольное отделение Штарнберга было слито с клубом Штарнберг 09 в 1992 году. В 2001 году произошёл обратный процесс, и снова были созданы Штарнберг 09 и футбольное отделение старого клуба.
 5 Ян (футбольный клуб, Форсхайм) вышел из состава лиги в 2000 году.
 6 Бамберг слит с Айнтрахт Бамберг.
 7 Выступал как BC Augsburg до 1969 года, когда был слит с футбольным отделением спортивного клуба Швабен Аугсбург, в итоге сформировав Аугсбург.

Рекорды лиги за 1963—2010 гг. 

Source:

Примечания

Ссылки 
  Bayrischer Fussball Verband (Bavarian FA)
  Футбол в Баварии на сайте bayliga.de
  История игр и таблица результатов Баварской лиги
  история Баварской футбольной лиги на сайте manfredsfussballarchiv.de
  Немецкий футбольный архив — Das deutsche Fussball Archiv Таблицы Баварской лиги прошлых лет
  Таблицы и результаты Баварской лиги
  Weltfussball.de Тур за туром — результаты и таблицы Баварской лиги с 1994 года до сегодняшнего дня

Оберлига Германии по футболу
Спорт в Баварии